Урри — фамилия:

 Урри, Джон (ум. 1650) — шотландский полководец.
 Урри, Джон (1946—2016) — британский социолог.
 Урри, Льюис (1927—2004) — канадский инженер и изобретатель.

См. также 
 Урриола
 Уррия